Grotemeyer ist der Familienname folgender Personen

 Fritz Grotemeyer (1864–1947), deutscher Illustrator, Porträt-, Historien- und Kriegsmaler
 Karl Peter Grotemeyer (1927–2007), deutscher Mathematiker
 Paul Grotemeyer (1904–1975), deutscher Numismatiker